Роговий:

 Роговий Василь Васильович — український політик, міністр економіки України.
 Роговий Володимир Абрамович — радянський кінематографіст (директор фільму і режисер).
 Роговий Олександр Іванович — український історик, краєзнавець, архівіст, педагог.
 Роговий Олександр Іванович (1981—2017) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Роговий Феодосій Кирилович — український письменник.
 Роговий Юрій Феодосійович — український прозаїк і поет.
Українські прізвища